é um sobrenome japonês. Pode se referir a:

Pessoas 
 Momo Hirai - cantora japonesa do grupo Twice;
Kazumasa Hirai - um mangaka japonês.

Outros 
10609 Hirai - um asteróide da cintura principal , a 2,1509656 UA.

Desambiguação
Sobrenomes da língua japonesa